Neophyt bezeichnet:

 Neobiotische Pflanzen, die sich in Gebieten ansiedeln, in denen sie zuvor nicht heimisch waren
 Neophyt (Religion), ein neues Mitglied einer religiösen Gemeinschaft

Neophyte (engl.) bezeichnet:
 Neophyte (Gruppe), eine niederländische Hardcore-Techno-Gruppe
 Neophyte (Album), ein Studioalbum der deutschen Elektronik-Band Amnistia

Siehe auch:
 Neophytou